Жегово — название двух населённых пунктов:
 Жегово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Жегово — деревня в Порховском районе Псковской области.